Robyn — cantora sueca
Robyn (álbum) — álbum da cantora sueca Robyn
5183 Robyn — asteroide

Desambiguações de antropônimos